|-
| (54801) 2001 MT17||||24 червня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (54802) 2001 ME19||||30 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54803) 2001 MK19||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54804) 2001 MT21||||28 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54805) 2001 MW22||||30 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54806) 2001 MX22||||30 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54807) 2001 MZ23||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54808) 2001 ME24||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54809) 2001 MN24||||16 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 54810 Molleigh||||16 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54811) 2001 MJ26||||19 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54812) 2001 MQ26||||19 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54813) 2001 MV27||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54814) 2001 MK28||||25 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54815) 2001 MS28||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54816) 2001 MC30||||29 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (54817) 2001 NB||2001 NB||2 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54818) 2001 NR||2001 NR||12 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (54819) 2001 NA1||||12 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 54820 Свендерс (Svenders)||||11 липня 2001||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер, В. Діллон
|-
| (54821) 2001 NB2||||13 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (54822) 2001 NQ2||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54823) 2001 NN3||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54824) 2001 NJ5||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54825) 2001 NE7||||15 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54826) 2001 NV7||||13 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54827) 2001 NQ8||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54828) 2001 NJ9||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54829) 2001 NF10||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54830) 2001 NC11||||14 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54831) 2001 NE11||||14 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54832) 2001 NL12||||13 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54833) 2001 NW12||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54834) 2001 NH18||||12 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54835) 2001 NU18||||12 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54836) 2001 NA20||||12 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54837) 2001 NK20||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54838) 2001 NO21||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54839) 2001 NQ21||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54840) 2001 OE||2001 OE||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54841) 2001 OD2||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54842) 2001 OF2||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54843) 2001 OX2||||19 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (54844) 2001 OY2||||19 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (54845) 2001 OF3||||19 липня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (54846) 2001 OJ5||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54847) 2001 OM5||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54848) 2001 OC8||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54849) 2001 OM8||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54850) 2001 OZ11||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54851) 2001 OA15||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 54852 Меркаталі (Mercatali)||||22 липня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі, Маура Томбеллі
|-
| (54853) 2001 OQ19||||18 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54854) 2001 OU20||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54855) 2001 OA21||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54856) 2001 OF21||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54857) 2001 OY22||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54858) 2001 OE24||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54859) 2001 OG24||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54860) 2001 OZ24||||16 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54861) 2001 OJ25||||18 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 54862 Sundaigakuen||||23 липня 2001||Сісікуї||Хіросі Маено
|-
| (54863) 2001 OG28||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54864) 2001 OP28||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54865) 2001 OZ33||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54866) 2001 OO39||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54867) 2001 OS39||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54868) 2001 OS40||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54869) 2001 OP43||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54870) 2001 OT43||||23 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54871) 2001 OH44||||23 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54872) 2001 OW46||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54873) 2001 OC47||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54874) 2001 OQ47||||16 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54875) 2001 OT47||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54876) 2001 OU47||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54877) 2001 OU51||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54878) 2001 OB53||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54879) 2001 OO54||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54880) 2001 OT54||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54881) 2001 OV54||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54882) 2001 OK57||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54883) 2001 OS57||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54884) 2001 OW58||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54885) 2001 OH61||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54886) 2001 OO61||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54887) 2001 OG63||||26 липня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (54888) 2001 OS63||||27 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54889) 2001 OZ63||||23 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54890) 2001 OS65||||28 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (54891) 2001 OP66||||23 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (54892) 2001 OW68||||16 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (54893) 2001 OR69||||19 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54894) 2001 OX69||||19 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54895) 2001 OO70||||19 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54896) 2001 OP70||||19 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54897) 2001 OY71||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54898) 2001 OP72||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54899) 2001 OT72||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54900) 2001 OL74||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

54800